L'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) a permis de découvrir de nombreuses comètes, qui portent en conséquence son nom, dont :

 321P/SOHO
 322P/SOHO
 323P/SOHO
 342P/SOHO
 C/2002 R5 (SOHO)

SOHO